Sasa kan syfta på:

 Sasa – ett släkte av gräs

Burundi 

 Sasa (vattendrag i Burundi), Cankuzo,

Nordmakedonien 

 Sasa (samhälle), Opsjtina Makedonska Kamenica,